Jméno a příjmení Marie Jirásková má více nositelek:

 Marie Jirásková (politička) – česká a československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ (1916–???)
 Marie Jirásková (literární historička) – česká literární historička, původně profesorka češtiny na SVVŠ v Rakovníku, signatářka Charty 77, editorka textů
 Marie Jirásková (sochařka) – česká sochařka, žačka Jana Štursy
 Marie Jirásková (výtvarnice) – česká výtvarnice a scénografka (nar. 1964)